Zāvīyeh-ye Kord (persiska: زاويِۀ كُرد, زاويِه كُرد, زِيوَ, زاويه كرد, Zāvīeh-ye Kord) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Ardabil, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Zāvīyeh-ye Kord ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zāvīyeh-ye Kord är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Zāvīyeh-ye Kord. Runt Zāvīyeh-ye Kord är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karandaq,  km söder om Zāvīyeh-ye Kord. Trakten runt Zāvīyeh-ye Kord består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ardabil (provins)